El término pasador puede referirse a:

 una varilla metálica que une las palas de una bisagra;
Cordón (calzado), usado para sujetarse el calzado;
Cerrojo, un elemento para bloquear una puerta impidiendo su apertura;
Pasador (mecánica), elemento de fijación mecánica desmontable;
Prendedor, un accesorio usado para sostener o dejar en alguna posición deseada una prenda;
Quarterback, aquel jugador de fútbol americano, que lanza el balón hacia otro jugador colocado por delante de él.